Az 1954-es MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság hatodik idénye. A versenyzők az előző évekhez hasonlóan 4 kategóriában versenyezhettek.

Versenyek 

† A versenyt a rossz időjárási körülmények miatt félbeszakították, és végül nem számított bele a világbajnokság végkimenetelébe.

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³ 

MotoGP-szezonok
Motogp